Le tournoi de tennis du Kansas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute à Wichita du 20 au .

Amy Frazier remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Manon Bollegraf et Lise Gregory.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Kansas
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Kansas
Tennis aux États-Unis en 1989
Sport à Wichita
Tennis en février 1989